Peking Express 2012 is de zesde editie van het Belgisch/Nederlandse televisieprogramma Peking Express.

De deelnemers in dit programma nemen het tegen elkaar op door te liften en het uitvoeren van opdrachten in Zuid-Korea en de Filipijnen.

Kandidaten

Etappe-overzicht

Kijkcijfers

Rangschikking 

Peking Express